Хал Дрого, або Кхал Дрого — персонаж роману американського письменника-фантаста Джорджа Мартіна «Гра престолів».
 Дрого (герцог Бретані) (950—958) — граф Нанта та герцог Бретані.
 Дрого (мажордом) — (730/735 — після 754) — мажордом Австразії у 741—754 роках.

Див. також 
 Сакраментарій Дрого